Перчатка:
 Перчатки — предмет одежды или экипировки:
 Кольчужная перчатка
 Боксёрские перчатки
 Хирургические перчатки
 Компьютерная перчатка — разновидность устройств ввода
 «Перчатки смерти» — самопроизвольноe отслоениe кожи на кистях и стопах трупа, которое возникает после долгого пребывания в жидкости.
 «Перчатка» () — баллада Фридриха Шиллера (1797).
 «Перчатка» — баллада В. А. Жуковского (1831), вольный перевод из Шиллера; известно также переложение шиллеровской баллады, выполненное М. Ю. Лермонтовым (1829).